Municipio de Austin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Austin (condado de Conway, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Austin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Austin (condado de Macon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Austin (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Austin (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Austin (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.
 Municipio de Austin (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.